Freistetter ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Freistetter (* 1977), österreichischer Astronom, Buchautor und Blogger
 Werner Freistetter (* 1953), Militärbischof für Österreich

Freistetter bezeichnet außerdem:

 (243073) Freistetter, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels